Liste de personnes notables lesbiennes, gay, bisexuels et transgenres qui se sont suicidées.

Voir aussi 
 Suicide chez les jeunes LGBT
 Transphobie
 Homophobie
 Lesbophobie
 Biphobie

Notes et références 

LGBT

Transphobie
Suicides relatifs a la cause LGBT
LGBT et suicide